Geografia:
 Wolcott (Connecticut), població dels Estats Units a l'estat de Connecticut.
 Wolcott (Indiana).
 Wolcott (Nova York).
 Wolcott (Vermont).
 Biografies:
 Roger Wolcott Sperry (Hartford, 1913 - Pasadena, 1994), psicòleg, neurobiòleg i professor universitari estatunidenc.
 Oliver Wolcott, Jr. (1760, Litchfield, Connecticut - 1833, Nova York), segon Secretari del Tresor dels Estats Units.